Amerikai Egyesült Államok
Spratt (Michigan)
Spratt (Ohio)

Más
spratt, sprotni